Borders, een album van de Nederlandse groep Kensington
 Borders Group, een voormalige keten van boekhandels
 Scottish Borders, een raadsgebied in het zuidoosten van Schotland